Dehm ist der Familienname folgender Personen:

 Diether Dehm (* 1950), deutscher Musikproduzent, Liedermacher, Politiker (Die Linke)
 Eva Dehm-Hasselwander (1923–2015), deutsche Pädagogin und Kinderbuch-Autorin
 Ferdinand Dehm (1846–1923), österreichischer Architekt
 Fidelis Dehm (1825–1883), deutscher Minorit und Titularbischof in Rumänien
 Gerhard Dehm (* 1965), deutscher Materialwissenschaftler
 Helga Kober-Dehm (* 1962), deutsche Juristin
 Jannik Dehm (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Jörg Dehm (* 1963), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Hagen
 Josef Dehm (1904–1977), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Patrick Dehm (* 1962), deutscher römisch-katholischer Theologe und Verleger
 Richard Dehm (1907–1996), deutscher Paläontologe
Siehe auch:
 Dehm Verlag
 Dem